Качер () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Качер, Алеса Михайловна (род. 1987) — российская актриса.
 Качер, Артём (род. 1988) — российский певец.
 Качер, Мирослав (род. 1996) — словацкий футболист.
 Качер, Ростислав — министр обороны Словакии в 2003 г.
 Качер, Ян (род. 1936) — известный чешский кинорежиссёр и актёр.